Bologna (provincie), een provincie in Italië
Bologna (stad), een stad in Italië
Bologna (metropolitane stad), een metropolitane stad in Italië
Bologna (metrostation) in Rome
Bologna FC 1909, een voetbalclub uit die stad
Bologna Translation Service, een project mede gefinancierd door de Europese Unie
Bolognaverklaring, de onderwijshervorming van de Europese Unie